Scotch (englisch  „schottisch“) steht für:

 Kurzform von Scotch Whisky, siehe Whisky #Schottischer Whisky (Scotch Whisky)
 Scotch, Markenname von Klebebändern des Technologiekonzerns 3M, siehe 3M #Märkte, Marken, Produkte
 Scotch (Band), italienische Disco-Band
 Scotch-Club, Diskothek in Aachen

Scotch  ist der Familienname folgender Personen:

 Leungo Scotch (* 1996), botswanischer Sprinter

Siehe auch:
 Scotch Hill